Ниже представлен Спи́сок председателей Сове́та наро́дных представи́телей Индоне́зии.

Условные обозначения:

Примечания 

Председатели